Motociklistična Velika nagrada Nemčije 2006 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 16. julija 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006